Die Football League Second Division 1949/50 war die 47. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Sie begann am 20. August 1949 und endete am 6. Mai 1950.

Zweitligameister wurde Tottenham Hotspur und daneben stieg auch das zweitplatzierte Sheffield Wednesday in die Football League First Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1950/51 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten Manchester City und Birmingham City die Plätze ein. Aus der Second Division absteigen mussten Plymouth Argyle und Bradford Park Avenue, wobei Bradford Park Avenue fortan in der Nordstaffel Football League Third Division North und Plymouth Argyle in der Football League Third Division South anzutreten hatten. Anstelle der beiden Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1950/51 Third-Division-North-Meister Doncaster Rovers und aus der Third Division South der Gewinner Notts County die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Weblinks 
 England 1949-50 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

Fußballsaison 1949/50
1949